Sozialtourismus hat mehrere Bedeutungen. Es kann bedeuten:

 ein politisches Schlagwort, siehe Sozialtourismus (politisches Schlagwort)
 das Bemühen, Urlaubsreisen auch für einkommensschwache Schichten zu ermöglichen, siehe Sozialtourismus (Sozialpolitik)
 als Verband für Sozialtourismus der ursprüngliche Name des Unternehmens Sotour Austria